Lévescault steht für:

 Celle-Lévescault, französische Gemeinde im Département Vienne 
 Mairé-Levescault, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Savigny-Lévescault, französische Gemeinde im Département Vienne